Мэтью Аллен Хьюз (; род. 13 октября 1973, ) — американский боец смешанных единоборств, двукратный чемпион UFC в полусреднем весе, член Зала Славы UFC, второй результат в UFC по количеству удержаний чемпионского титула в полусреднем весе (7, Жорж Сен-Пьер удерживал титул 8 раз), по количеству проведённых и выигранных в «восьмиугольнике» боёв (24 и 18 соответственно).

Биография 
Мэтт родился и вырос в Хилсборо, маленьком городке с населением в 4500 человек, который расположен на юге, в центральной части штата Иллинойс. Будучи подростками, он и его брат близнец Марк большую часть времени проводили на ферме, играя и усваивая важность кропотливой работы. Мэтт часто вспоминает, как отец брал его «добровольцем», чтобы помочь друзьям на их ферме, и до сих пор помнит принцип, который отец утвердил в доме: «нельзя пользоваться чужим несчастьем». В то время участие Марка и Мэтта в спорте было весьма ограничено в школе. На самом деле их спортивная карьера в школе включала только участие во внутришкольных турнирах по борьбе (Марк побеждал Мэтта), и пару раз в неделю кросс. Мальчишкам Хьюзам осенью и весной нужно было помогать на ферме, и потому они должны были менять свои кроссовки на рабочие сапоги, когда начинался сезон весенней посадки.

Во время учёбы в школе Хилсборо близнецы играли в футбол и боролись. Мэтт и Марк играли на позициях защитника и полузащитника за команду Топперс. В последний год обучения Мэтта он пробежал более 800 ярдов, когда он и его брат Марк получили награду All-Conference. Однако именно на борцовском мате оба молодых человека нашли свой дом. Мэтт отобрался за штат как первокурсник (в весе до 135 фунтов) в команду по борьбе, с тех пор на протяжении 4 лет он участвовал в чемпионате штата Иллинойс по борьбе.

Карьера 
В младших и старших классах школы Мэтт оставался непобедимым и выигрывал один за другим чемпионаты штата в весе до 145 фунтов. Он заработал потрясающий рекорд за последние три года школьных выступлений. За эти три года он одержал 131 победу и лишь 2 раза проиграл, оба поражения он потерпел, учась на втором курсе (второй курс 43-2; третий курс 43-0, последний курс 45-0). Его брат-близнец Марк, в то же время, сам делал себе имя, став вторым борцом штата во время учёбы. Хьюзы также три раза приводили команду Хилсборо по борьбе к четвёртому месту.

Не уверенные, чем заниматься после получения аттестата, оба брата учились в Районом Беллевильском Колледже (ВАС) в течение года. По завершении первого курса в ВАС, борьба была исключена из университетского спорта, и близнецы продолжили свою борцовскую карьеру в Колледже Линкольна. Несмотря на смену мест, результат был одинаков, Мэтт получил статус борца лиги All-American в юниорской лиге, выступая, как за колледж Беллевиля, так и за колледж Линкольна. Мэтт занял 5 место в весе до 158 фунтов, как новичок, и третье место в той же весовой категории годом позже, а его брат Марк также удостоился чести стать борцом All-аmerican, заняв 5 место в весе до 149 фунтов.

После второго курса Мэтт принял предложение поступить в Университет Восточного Илинойса (EIU) в Чарльстоне, штат Иллинойс. Адаптация Мэтта к уровню спортсменов I Дивизиона не заняла много времени, когда он получил статус Аll-american, заняв 8 место, на первом году обучения в EIU. После этого он занял 5 место в чемпионате NCAA DI, сделав его четыре на четыре. То есть, все четыре года, когда он боролся за колледж, он удостаивался наград All-American.

Когда его студенческие годы закончились, Мэтт стал ассистентом тренера по борьбе в Восточном Университете, а также работал учеником электрика. Это было в 1996 году, когда друг, Крис Дуайер, предложил Мэтту подраться на маленьком шоу в Высшей Школе Мадонны, в районе Чикаголэнд. Мэтт выиграл свой первый бой, заработав 100 долларов. Второй бой Мэтта состоялся через год, когда он принял участие на том же шоу. После второй победы он объединился с менеджером Монте Коксом. Это было время, когда бои получили более широкое распространение, и, проведя шесть боёв в США, Мэтт стал выезжать за рубеж. С этого момента Мэтт выступал в Японии, Кувейте, Абу-Даби и Великобритании, а также от побережья до побережья и на Гавайях, в своей родной стране.

Самую большую возможность проявить себя в восьмиугольнике Мэтт получил на шоу UFC 34, когда он вышел на арену против тогдашнего чемпиона мира Карлоса Ньютона. Хьюз полностью использовал эту возможность, нокаутировав Ньютона, и одержав неожиданную победу; получив в первый раз пояс и титул «Чемпиона UFC в полусреднем весе».

В 2004 году Мэтт лишился, но в тот же год смог вернуть себе вакантный титул UFC победив Жоржа Сен-Пьера, однако, это было время, когда в его жизни произошли наибольшие изменения. После проигрыша Би Джей Пенну, он стал посещать церковь со своей давней подругой и невестой, Одрой Мур. Посещения церкви не были чем-то новым для Мэтта, но это было время, когда они приобрели постоянный характер. Он и его брат выросли, посещая церковь с матерью, но во время посещения школы эти посещения прекратились. Почти в то же самое время Марк и его жена Эмили начали искать церковь для своей семьи. И хотя это было незапланировано, оба брата стали посещать одну и ту же церковь. Вскоре после этого, Марк Хьюз посвятил свою жизнь Иисусу и был крещён. Мэтт женился на Одре 9 июля, и старательно ищет ответы на многие духовные вопросы.

Во время игры в покер на семейной ферме его спросили, не хотел бы он в составе молодёжной группы принять участие в поездке в мексиканский приют под названием Ранчо 3М со вспомогательной миссией. Он и его брат решились на эту поездку тем вечером, хотя Мэтт позже признавался, что решил поехать туда не из-за Бога, а скорее потому, что любит тяжелую работу, он любит помогать людям и проводить время с новыми друзьями из церкви.

Статистика в смешанных единоборствах 

|-
|Поражение
|align=center|45-9
| Джош Косчек
|Нокаут (удары)
|UFC 135
|
|align=center|1
|align=center|4:59
| Денвер, Колорадо, США
|
|-
|Поражение
|align=center|45-8
| Би Джей Пенн 
|Нокаут (удары)
|UFC 123
|
|align=center|1
|align=center|0:21
| Оберн-Хилс, Мичиган, США
|
|-
|Победа
|align=center|45-7
| Рикарду Алмейда
|Удушающий приём (анаконда)
|UFC 117
|
|align=center|1
|align=center|3:15
| Окленд, Калифорния, США
|
|-
|Победа
|align=center|44-7
| Хенцо Грейси
|Технический нокаут (удары)
|UFC 112
|
|align=center|3
|align=center|4:40
| Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Победа
|align=center|43-7
| Мэтт Серра
|Единогласное решение
|UFC 98
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Поражение
|align=center|42-7
| Тиагу Алвис
|Технический нокаут (удар коленом в прыжке и добивание)
|UFC 85
|
|align=center|2
|align=center|1:02
| Лондон, Англия
|
|-
|Поражение
|align=center|42-6
| Жорж Сен-Пьер
|Болевой приём (рычаг локтя)
|UFC 79
|
|align=center|2
|align=center|4:54
| Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center|42-5
| Крис Лайтл
|Единогласное решение
|UFC 68
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Колумбус, Огайо, США
|
|-
|Поражение
|align=center|41-5
| Жорж Сен-Пьер
|Технический нокаут (хед-кик и добивание)
|UFC 65
|
|align=center|2
|align=center|1:25
| Сакраменто, Калифорния, США
|
|-
|Победа
|align=center|41-4
| Би Джей Пенн 
|Технический нокаут (удары)
|UFC 63
|
|align=center|3
|align=center|3:53
| Анахайм, Калифорния, США
|
|-
|Победа
|align=center|40-4
| Ройс Грейси
|Технический нокаут (удары)
|UFC 60
|
|align=center|1
|align=center|4:39
| Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
|-
|Победа
|align=center|39-4
| Джо Риггс
|Болевой приём (кимура)
|UFC 56
|
|align=center|1
|align=center|3:26
| Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center|38-4
| Фрэнк Тригг
|Удушающий приём (удушение сзади)
|UFC 52
|
|align=center|1
|align=center|4:05
| Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center|37-4
| Жорж Сен-Пьер
|Болевой приём (рычаг локтя)
|UFC 50
|
|align=center|1
|align=center|1:59
| Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США
|
|-
|Победа
|align=center|36-4
| Ренато Вериссимо 
|Единогласное решение
|UFC 48
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Поражение
|align=center|35-4
| Би Джей Пенн
|Удушающий приём (удушение сзади)
|UFC 46
|
|align=center|1
|align=center|4:39
| Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center|35-3
| Фрэнк Тригг
|Удушающий приём (удушение сзади)
|UFC 45
|
|align=center|1
|align=center|3:54
| Анкасвилл, Коннектикут, США
|
|-
|Победа
|align=center|34-3
| Шон Шерк
|Единогласное решение
|UFC 42
|
|align=center|5
|align=center|5:00
| Майами, Флорида, США
|
|-
|Победа
|align=center|33-3
| Гил Кастильо
|Технический нокаут (остановка врачом)
|UFC 40
|
|align=center|1
|align=center|5:00
| Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center|32-3
| Карлос Ньютон
|Технический нокаут (удары)
|UFC 38
|
|align=center|4
|align=center|3:27
| Лондон, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|31-3
| Хаято Сакураи
|Технический нокаут (удары)
|UFC 36
|
|align=center|4
|align=center|3:01
| Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center|30-3
| Карлос Ньютон
|Нокаут (слэм)
|UFC 34
|
|align=center|2
|align=center|1:27
| Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center|29-3
| Стив Гомм
|Технический нокаут (удары)
|Extreme Challenge 43
|
|align=center|2
|align=center|3:18
| Орем, Юта, США
|
|-
|Победа
|align=center|28-3
| Хиромицу Канехара
|Решение большинства
|Rings: 10th Anniversary
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Токио, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|27-3
| Четт Лэвендер 
|Удушающий приём (ручной треугольник)
|Extreme Challenge 41
|
|align=center|3
|align=center|2:21
| Давенпорт, Айова, США
|
|-
|Победа
|align=center|26-3
| Скотт Джонсон
|Нокаут (удар)
|Extreme Challenge 40
|
|align=center|1
|align=center|3:24
| Спрингфилд, Иллинойс, США
|
|-
|Победа
|align=center|25-3
| Джон Кронк 
|Технический нокаут (сдача от ударов)
|Gladiators 14
|
|align=center|1
|align=center|N/A
| Омаха, Небраска, США
|
|-
|Победа
|align=center|24-3
| Брюс Нельсон 
|Удушающий приём (гильотина)
|Freestyle Combat Challenge 4
|
|align=center|1
|align=center|3:01
| Расин, Висконсин, США
|
|-
|Победа
|align=center|23-3
|Бретт Аль-аззави 
|Болевой приём (рычаг локтя)
|Rings USA: Battle of Champions
|
|align=center|1
|align=center|3:27
| Каунсил-Блафс, Айова, США
|
|-
|Поражение
|align=center|22-3
| Хосе Лэнди-Джонс
|Нокаут (удар коленом в прыжке)
|Shidokan Jitsu: Warriors War 1
|
|align=center|1
|align=center|4:45
| Эль-Кувейт, Кувейт
|
|-
|Поражение
|align=center|22-2
| Деннис Холлман
|Болевой приём (рычаг локтя)
|UFC 29
|
|align=center|1
|align=center|0:20
| Токио, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|22-1
|Мэйнард Маркум
|Болевой приём (американа)
|Rings Australia: Free Fight Battle
|
|align=center|1
|align=center|6:29
| Брисбен, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center|21-1
| Робби Ньюмэн
|Удушающий приём (ручной треугольник)
|Rings USA: Rising Stars Final
|
|align=center|1
|align=center|1:40
| Молин, Иллинойс, США
|
|-
|Победа
|align=center|20-1
| Крис Хейзман
|Единогласное решение
|Rings: Millennium Combine 3
|
|align=center|2
|align=center|5:00
| Осака, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|19-1
|Джо Гист
|Болевой приём (рычаг локтя)
|Extreme Challenge 35
|
|align=center|1
|align=center|2:45
| Давенпорт, Айова, США
|
|-
|Победа
|align=center|18-1
| Марсело Агиар
|Технический нокаут (остановка врачом)
|UFC 26
|
|align=center|1
|align=center|4:34
| Сидар-Рапидс, Айова, США
|
|-
|Победа
|align=center|17-1
| Шон Петерс
|Удушающий приём (ручной треугольник)
|Extreme Challenge 32
|
|align=center|1
|align=center|2:52
| Спрингфилд, Иллинойс, США
|
|-
|Победа
|align=center|16-1
| Александр Барро
|Единогласное решение
|WEF 9: World Class
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Эвансвилл, Индиана, США
|
|-
|Победа
|align=center|15-1
| Эрик Дэвила
|Болевой приём (американа)
|SuperBrawl 17
|
|align=center|2
|align=center|3:24
| Гонолулу, Гавайи, США
|
|-
|Победа
|align=center|14-1
| Хорхе Перейра
|Технический нокаут (остановка врачом)
|WEF 8: Goin' Platinum
|
|align=center|1
|align=center|6:00
| Ром, Джорджия, США
|
|-
|Победа
|align=center|13-1
| Даниэль Вианна 
|Технический нокаут (остановка врачом)
|JKD Challenge 4
|
|align=center|1
|align=center|N/A
| Чикаго, Иллинойс, США
|
|-
|Победа
|align=center|12-1
| Лаверне Кларк 
|Удушающий приём (удушение сзади)
|Extreme Challenge 29	
|
|align=center|2
|align=center|1:35
| Хейворд, Висконсин, США
|
|-
|Победа
|align=center|11-1
| Том Шмитц 
|Технический нокаут (травма глаза)
|Extreme Challenge 29	
|
|align=center|1
|align=center|0:48
| Хейворд, Висконсин, США
|
|-
|Победа
|align=center|10-1
| Джо Доерксен 
|Технический нокаут (удар коленом и руками)
|Extreme Challenge 29	
|
|align=center|2
|align=center|0:25
| Хейворд, Висконсин, США
|
|-
|Победа
|align=center|9-1
| Валерий Игнатов 
|Единогласное решение
|UFC 22
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Лейк-Чарлз, Луизиана, США
|
|-
|Победа
|align=center|8-1
| Акихиро Гоно
|Единогласное решение
|Shooto - 10th Anniversary Event
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Иокогама, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|7-1
| Эрик Снайдер
|Технический нокаут (слэм)
|Jeet Kune Do Challenge 4
|
|align=center|1
|align=center|N/A
| Чикаго, Иллинойс, США
|
|-
|Победа
|align=center|6-1
|Джо Стерн
|Технический нокаут (удары)
|Extreme Challenge 23
|
|align=center|1
|align=center|2:30
| Индианаполис, Индиана, США
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
| Райан Стаут
|Технический нокаут (остановка секундантом)
|Extreme Shootfighting
|
|align=center|2
|align=center|5:00
| Уокешо, Висконсин, США
|
|-
|Поражение
|align=center|4-1
| Деннис Холлман
|Удушающий приём (гильотина)
|Extreme Challenge 21
|
|align=center|1
|align=center|0:17
| Хейворд, Висконсин, США
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Дэйв Менн
|Единогласное решение
|Extreme Challenge 21
|
|align=center|1
|align=center|15:00
| Хейворд, Висконсин, США
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Виктор Хансекер
|Технический нокаут (удары)
|Extreme Challenge 21
|
|align=center|1
|align=center|1:39
| Хейворд, Висконсин, США
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|Крэйг Куик
|Технический нокаут (сдача от ударов)
|Jeet Kune Do Challenge 2
|
|align=center|1
|align=center|N/A
| Чикаго, Иллинойс, США
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Эрик Снайдер
|Нокаут (слэм)
|Jeet Kune Do Challenge 1
|
|align=center|1
|align=center|0:15
| Чикаго, Иллинойс, США
|
|}

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Родившиеся 13 октября
Родившиеся в 1973 году
Бойцы смешанных единоборств США
Чемпионы Ultimate Fighting Championship
Борцы США
Выпускники Линкольнского колледжа